Преподобный отец Франсис Ур (; 1921—1987) — французский иезуит и археолог, известный своими исследованиями доисторического Леванта. Поскольку Сирия и Ливан, где он проводил свои раскопки, в то время также были французскими владениями, его деятельность также можно рассматривать как вклад в сирийскую и ливанскую археологию.

Он внёс значительный вклад в формирование научных представлений о древнейшей истории Ливана, участвуя в раскопках многочисленных памятников, таких, как Джита II. Также Ур был автором многих публикаций, в том числе в соавторстве с такими известными международными археологами, как Жак Ковен (:en:Jacques Cauvin) и Лоррен Коупленд (:en:Lorraine Copeland).

Одним из его наиболее значительных трудов был «Атлас археологических памятников Ближнего Востока 14000-5700 лет тому назад», издание которого началось в 1974. Эту работу довели до конца, значительно дополнив, другие авторы, среди которых был Оливье Оранш, и сейчас она представлена в Интернете на сайте Дома Востока и Средиземноморья (:en:Maison de l'Orient et de la Méditerranée).

Избранная библиография 
 Francis Hours., Le paléolithique et l'épipaléolithique de la Syrie et du Liban, Dar El-Machreq, 154 pages, 1992.
 Lorraine Copeland, Francis Hours., The Hammer on the rock: studies in the early palaeolithic of Azraq, Jordan, Volume 1, B.A.R., 482 pages, 1989.
 Francis Hours, Olivier Aurenche, Marie-Claire Cauvin, Paul Sanlaville., Préhistoire du levant: processus des changements culturels : hommage à Francis Hours : colloque international CNRS (30 mai-4 juin 1988), Maison de l’Orient Méditerranéen (Lyon), Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 501 pages, 1990.
 Francis Hours., Les civilisations du Paléolithique, Presses universitaires de France, 127 pages, 1982.
 Francis Hours., Du néolithique à la bible: mémoire de l’humanité, Associations des Facultés catholiques de Lyon, 110 pages, 1986.
 Francis Hours., Atlas des sites du proche orient: (14000-5700 BP), Maison de l’Orient, 522 pages, 1994.

Примечания

Ссылки 
 Atlas des sites Prochaine-Orient 14000 et 5700 BP — MOM’s online application — Atlas of Near East Archaeological Sites 14000 to 5700 BP

Иезуиты Франции
Археологи Франции